Патерий (; умер не позднее 604) —  до 604 года (?); святой, почитаемый в Католической церкви (день памяти — 21 февраля).

Биография 
В списках глав Брешианской епархии святой Патерий упоминается как преемник Павла III и предшественник Анастасия. Хотя в трудах историков Позднего Средневековья и Нового времени приводятся точные даты его нахождения на епископской кафедре (упоминаются различные даты от 604 до 642 года включительно), они не подтверждаются свидетельствами более ранних исторических источников. Скорее всего, Патерий должен был управлять епархией очень непродолжительное время в самом начале VII века, так как известно, что его преемник Анастасий стал епископом в городе Брешиа в 604 году с согласия папы римского Григория I Великого.

Достоверных сведений о жизни Патерия не сохранилось. В церковных преданиях сообщается, что он был бенедиктинцем, учеником Григория I Великого, в курии которого затем служил нотарием. Патерию приписывается составление «Liber testimoniorum veteris testamenti», сборника трудов этого папы римского, но это маловероятно.

Епископ Патерий был похоронен в . Затем его мощи несколько раз переносились. Наиболее торжественная церемония состоялась 25 февраля 1479 года, когда реликвии святого Патерия были перевезены из  в . Сделанная по этому случаю   теперь выставлена в  в Брешиа.

Также как и все главы Брешианской епархии III—VII веков от Анатолия до Деусдедита, ещё в средневековье Патерий был причислен к местночтимым святым. Первые достоверные свидетельства о существовании культа этого епископа в Брешиа относятся к XI веку, а уже в XII веке его почитали и в других итальянских епархиях (например, в Неаполитанской архиепархии). В честь святого Патерия были освящены несколько церквей. Имя Патерия внесено в «Римский мартиролог», в котором днём его памяти названо 21 февраля. В Брешианской епархии святой Патерий поминается также и 25 февраля (в день перенесения мощей), а в Неаполитанской архиепархии — 17 марта.

Примечания 

Родившиеся в VI веке
Умершие в 600-е годы
Святые Ломбардии
Католические святые
Христианские святые VII века
Епископы Брешии
Епископы VII века
Церковные деятели Лангобардского королевства